

Teste di serie 

<li>  Svetlana Kuznecova / Dinara Safina
<li>  Serena Williams / Venus Williams
<li>  Yung-jan Chan / Chia-jung Chuang
<li>  Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual

<li>  Liezel Huber / Lindsay Davenport
<li>  Al'ona Bondarenko / Kateryna Bondarenko
<li>  Elena Vesnina / Vera Zvonarëva
<li>  Zi Yan / Jie Zheng

Semifinali

Tabellone

Parte alta

Parte bassa 

Tennis ai Giochi della XXIX Olimpiade